«Четвёртый мужчина» () — кинофильм Пола Верховена. Снят в Нидерландах в 1983 году по мотивам одноимённой повести 1981 года Герарда Реве.

Сюжет 
Писатель Герард Реве (Краббе́) — персонаж, разрываемый противоречиями: бисексуал, тяжело страдающий от алкоголизма и навязчивых идей, но считающий себя при этом убеждённым католиком. Отправившись однажды по приглашению литературного клуба во Флиссинген, на вокзале Амстердама чувствует непреодолимое влечение к мужчине, случайно встреченному на перроне. В клубе писатель представлен Кристине Халсслаг (Саутиндейк), богатой, молодой, но уже трижды овдовевшей даме, работающей в собственной парикмахерской. Легко сойдясь, этой же ночью они вступают в интимные отношения. Утром Реве случайно замечает фотографию близкого друга Кристины Германа (Хоффман) и узнаёт в нём пассажира с амстердамского вокзала. Несмотря на предостерегающие видения, увлечённый страстью, он добивается знакомства с Германом. Реве находит в доме Халсслаг любительские киноплёнки, относящиеся ко времени трёх её  замужеств. Их просмотр заставляет его сомневаться, что гибель каждого из бывших мужей была случайной. Во время романтического уикенда в гостях у Кристины в больном воображении Герарда возникает вопрос: он или Герман станет четвёртым мужчиной мадам Халсслаг — четвёртой жертвой предполагаемой «чёрной вдовы»?

В ролях 
 Йерун Краббе — Герард Реве
 Рене Саутендейк — Кристина Халсслаг
 Том Хоффман — Герман
 Дольф де Врис — доктор де Врис
 Гиирт де Йон — Риа

Награды 
 1983 год — Кинофестиваль в Торонто, приз критиков за лучшую режиссуру;
 1984 год — Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса, приз лучшему зарубежному фильму;
 1984 год — Фестиваль фантастического кино в Авориазе, специальный приз жюри за режиссуру.

Отзывы критиков 
 «А. В. Клуб» агентства The Onion: «„Четвёртый мужчина“ начинается как превосходный триллер Хичкока, чтобы неожиданно перетечь в сюрреалистическую комедию, свойственную как Бунюэлю, так и Хичкоку. Присутствием загадочной блондинки-соблазнительницы, бисексуального писателя, аурой высочайшей развращённости фильм во многом предвосхищает „Основной инстинкт“».
 Джеймс Ньюман, кинообозреватель портала ImagesJournal.com: «Верховен снимает фильм, используя целый поток готических образов. Имя на ленте (поминального венка) у гроба складывается в его имя Герард. Женщина чистит яблоко и кожура опускается на голову её сына как нимб (превращая её в Деву Марию, а её сына — в младенца Иисуса). <…>Но эти образы — банальная ерунда по сравнению с главным виде́нием Герарда: он представляет полноразмерное распятие с красивым дружком Кристины вместо Христа. <…> Надпись над входом в салон красоты гласит „Sphinx“, но две неоновые буквы, мерцая, гаснут, в результате чего читается слово „Spin“, что по-французски — „паук“».

В соответствии с надписями на урнах в семейном склепе, мадам Халсслаг потеряла предыдущих мужей при следующих обстоятельствах: Ге Вердони (1950—1972) — растерзан львом; Йохан Вердейз (1948—1975) — погиб из-за нераскрывшегося парашюта; Хенк Ландерс (1946—1978) — разбился на скоростном катере.

Примечания

Ссылки 
 «Четвёртый мужчина» на сайте Аllrovi 

Фильмы на нидерландском языке
Фильмы-триллеры Нидерландов
Психологические фильмы
Эротические фильмы Нидерландов
Эротические фильмы-триллеры
Фильмы ЛГБТ-тематики Нидерландов
Фильмы на тематику мужской бисексуальности
Фильмы о писателях
Фильмы о Нидерландах
Экранизации повестей
Фильмы Нидерландов 1983 года